Ликвидатор может означать:
 Ликвидатор — человек, принимавший участие в ликвидации последствий радиационных аварий (например, ликвидатор Чернобыльской аварии).
 «Ликвидаторы» — члены РСДРП, хотевшие преобразовать революционную партию в легальную, реформистскую партию западноевропейского типа и ликвидировать её нелегальные структуры.
 «Ликвидатор» — роман Джона Гарднера.
 «Ликвидатор» — российская компьютерная игра в жанре Action 1998 года, на игровом движке Build, созданная студиями А.В.Т. и Partizan Software.
 «Ликвидатор» — проектируемый российский космический аппарат для сбора космического мусора.

Примечания